Змагання з вільної боротьби у ваговій категорії до 75 кг серед жінок на Олімпійських іграх 2016 року відбулися 18 серпня.

Призери

Турнір

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Втішний раунд

Примітки